Les Mots est une école d’écriture créative d’un nouveau genre, située dans le , qui se veut ouverte à tous. Cofondée en 2017 par Alexandre Lacroix, écrivain et directeur de la rédaction de Philosophie magazine et Élise Nebout, ancienne directrice de Numa Sprint, l’accélérateur de start-ups de Numa, elle repose sur un réseau d’auteurs confirmés au cœur de l’actualité littéraire.

Historique 
Le projet Les Mots a été repéré en 2015 dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la Mairie de Paris, intitulé “Réinventer Paris” Il a fait partie des finalistes. Il a été exposé au Pavillon de l’Arsenal jusqu’au . Le premier atelier d’écriture a ensuite vu le jour le , dans un café littéraire, dans le cadre du festival littéraire " Quartier du Livre". Par la suite, l'école a trouvé le lieu qui l'héberge aujourd’hui, au 4 rue Dante dans le  arrondissement, où environ  sont passés depuis son ouverture, en janvier 2017.

Le projet pédagogique 
Le principe à l’origine du projet est le suivant : l’écriture suppose au préalable l’acquisition et l’appropriation de techniques, au même titre que tous les arts. L’objectif est donc de mettre en œuvre une pédagogie de la pratique, basée sur la transmission de l’expérience des écrivains, et de diverses techniques narratives (autour de la structure, de la stylistique, des personnages, des points de vue, des dialogues…). Chaque atelier s’organise en trois temps: d’abord l’exposition et le développement d’un point théorique ou thématique, puis un moment d’écriture en temps limité à partir d’une consigne, et enfin un temps de restitution critique et bienveillante des productions de chacun(e).

Les formats et les thématiques 
Différents formats sont proposés. Le stage est une formule concentrée et intensive de quelques jours à une semaine, en général sur une thématique précise. L’atelier hebdomadaire consiste en une séance de 2h ou 2h30 par semaine, pendant 8 ou  (2 à ) L’atelier au long cours propose l’accompagnement d’un projet personnel de manuscrit en petit groupe () à raison de 3h toutes les deux semaines pendant 10 séances. L’atelier à distance permet de recevoir une consigne d’écriture par e-mail, où que l’on soit dans le monde, à partir de laquelle il s’agit d’écrire un texte qui sera lu et commenté par l’écrivain en question, l’ensemble de l’atelier se déroulant bel et bien “à distance”.

Ces formats portent à la fois sur le roman et le storytelling en général (structure, rythme, stylistique, personnages, dialogues, points de vue…), sur des genres particuliers (scénario, documentaire, portrait, autofiction, littérature de l’imaginaire, thriller, nouvelle…) ou encore sur des thématiques plus spécifiques (écrire sur son métier, un souvenir, le voyage, l’amour, le couple, la vie d’un autre, le réel, le corps…).

Les écrivains 
L’ensemble des ateliers proposés par l’école sont animés par des écrivains reconnuspar l'écosystème littéraire français, auteurs de plusieurs ouvrages dans des genres littéraires variés  et publiés auprès de maisons d'éditons de renom.

Les élèves publiés 
Après avoir suivi les ateliers d'écriture, certains élèves ont publié, voici une liste de ces ouvrages :

 Le matin est un tigre, de Constance Joly (aux éditions Flammarion)
 Une semaine sur deux (ou presque), de Sabrina Marchese (aux éditions Albin Michel)
 Va vers ta peur – Voyage initiatique en Inde, de Caroline de Surany (aux éditions Marabout)
 Le club des érudits hallucinés, de Marie-Lucie Bougon (aux éditions du Chat noir)
 L'autre chambre, de Diane Schmidt (aux éditions Envolume)
 Neige de mai, de Paul Renier (aux éditions Sur le fil)
 Palikao 79, de Dario (aux éditions Envolume)
 Match, de Martin Geisler (court-métrage)
 Raymonde, d'Audrey Poux (aux éditions de Fallois)
 Hâte-toi de bien vivre, de Valérie Larauze (aux éditions Mediaspaul)

Les Mots en entreprise 
Développé en janvier 2019, Les Mots en entreprise conçoit avec son réseau d’écrivains des ateliers d'écriture et conférences adaptés au contexte professionnel et aux besoins de l’entreprise L’offre comprend des ateliers pratiques et des conférences. Cet objectif s'appuie sur les vertus de l'écriture en entreprise

Des entreprises se sont d'ailleurs déjà penchées sur le sujet, "Comment faire prendre la plume à ses collègues ? ".

réinventer son style d'écriture en entreprise, avec la cofondatrice et rédactrice en chef de My Little Paris, Amandine Péchiodat
l'écriture en entreprise à l'heure du contenu, avec la communication officer de Malt, Marion Bernès 
le livre blanc autrement, avec la directrice générale de Colombus Consulting, Elsa Cuisinier

Liens externes 

 Site de l'école Les Mots : https://lesmots.co/
 Site de l'école Les Mots en entreprise : https://lesmots.pro/

Articles connexes 
 Atelier d'écriture
 Café littéraire

Références 

Assemblée littéraire
5e arrondissement de Paris